Persoon
 Berengaria van Barcelona
 Berengaria van Portugal
 Berengaria van Navarra

Schip
 Berengaria omgedoopt naar Imperator (schip, 1913)